Sophienberg ist ein geographischer Name:

Orte:

in Deutschland:
 Sophienberg (Wensin), Ortsteil der Gemeinde Wensin im Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein

in Polen:
 Zofiówka (ehemals Sophienberg im Landkreis Rosenberg O.S., Oberschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Schlesien; siehe: Jastrzębie-Zdrój
 Zofiowo (ehemals Sophienberg im Netzekreis, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe: Czarnków (Landgemeinde)

in Russland:
 Djatlowo (ehemals Sophienberg im Landkreis Gerdauen, Ostpreußen), eine Ortschaft in der Oblast Kaliningrad
 Sewerjanka (ehemals Sophienberg im Landkreis Preußisch Eylau, Ostpreußen), eine Ortschaft in der Oblast Kaliningrad; siehe: Lermontowo (Kaliningrad, Bagrationowsk)

Berge:
 Sophienberg (Haag) (594 m), bis zum 17. Jahrhundert Culm, auch Culmberg, Berg in der Gemeinde Haag, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Sophienberg (Kirchberg an der Jagst) (393 m), Umlaufberg der Jagst bei Kirchberg an der Jagst, mit historischem Parkwald